Stuart Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stuart Building (Louisville, Kentucky), NRHP-ID 85000560
 Stuart Building (Lincoln, Nebraska), NRHP-ID 03001341